Важенец — многозначный термин.

 Важенец (приток Нондруса) — река в России, протекает в Архангельской области.
 Важенец (приток Кушеверы) — река в России, протекает в Архангельской области.
 Важенец (озеро) — озеро в России, находится в Виноградовском районе Архангельской области.